The Locked Door (1929), filme estadunidense
 The Locked Door (2012), filme chinês

Desambiguações de cinema